Zacieranie (żywność)
 Zacieranie (budownictwo)
 Zacieranie (stolarstwo)